De 12e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1989 in de Hongaarse plaats Boedapest. Het toernooi werd gewonnen door het Engelse Headingley BC.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1989
Badminton in 1989
Europees kampioenschap in Hongarije
Sportevenement in Boedapest